Osoby o tym nazwisku:
 Aghwan Babajan – radziecki wojskowy
 Amajak Babajan – radziecki wojskowy
 Boris Babajan – ormiański informatyk
 Grant Babajan – radziecki wojskowy
 Hrachik Babajan – armeński strzelec sportowy, olimpijczyk
 Muszegh Babajan – ormiański duchowny